Вишневцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вишневцы — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Украина 
 Вишневцы — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
 Вишневцы — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.